Summa zdarzeń według Jacka Żakowskiego to nadawany w latach 2004-2005  autorski program publicystyczny Jacka Żakowskiego, podsumowujący najważniejsze zdarzenia polityczne. 

Program był nadawany przez TVP1 początkowo w niedzielę po 13:00, a później ok. 15:30. Zaczynał się podsumowaniem tygodnia przez prowadzącego za pomocą przygotowanych cytatów, później następowała rozmowa z zaproszonymi gośćmi, najczęściej politykami lub publicystami, na temat głównych (zdaniem autora programu) wydarzeń, a kończyły go tzw. Gadające Głowy Polityki, czyli ukazanie w satyrycznej formie działań polityków. Program trwał około 35-40 minut.

Zobacz też 
 Tydzień Jacka Żakowskiego

Telewizyjne programy publicystyczne